Getsêmani - lugar onde Jesus costumava orar
Ou ainda:
 Jardim das Oliveiras (Lisboa)
 Jardim das Oliveiras (Contagem)
 Jardim das Oliveiras (Ibirité) 
 Jardim das Oliveiras (bairro de São Paulo)
 Jardim das Oliveiras (Três Lagoas)
 Jardim das Oliveiras (Fortaleza)
 Jardim das Oliveiras (Aparecida de Goiania)

Desambiguação